

Sigle 
 Saturday Night Live  – programma televisivo statunitense
 Slovenska Nogometna Liga  – campionato di calcio sloveno
 Società Navigazione del Lago di Lugano – compagnia di navigazione svizzera

Codici 
 SNL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shawnee Municipal (Stati Uniti)
 snl – codice ISO 639-3 della lingua sangil